La Serie B 1989-1990 è stata la 58ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 27 agosto 1989 e il 7 giugno 1990 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Andrea Silenzi () con 23 reti.

Avvenimenti 
Il  vinse il torneo e risalì immediatamente in massima serie. Lo stesso avvenne per il , staccato di due punti; al terzo posto il  di Claudio Ranieri, che in due stagioni riuscì a compiere il doppio salto dalla serie C1 alla serie A, a cui tornò dopo sette anni. La vera novità fu il , allenato da Nevio Scala: una squadra composta da giovani elementi, che nel girone di andata conquistò 25 punti; durante la seconda fase subì un calo, ma conservò il quarto posto che valse la promozione.

In zona retrocessione, per il secondo anno consecutivo fu necessario il ricorso ad uno spareggio-salvezza per determinare l'ultima squadra condannata alla C1. Protagoniste furono  e , con l'affermazione dei siciliani per 1-0; le altre tre retrocessioni furono sancite qualche giornata prima: finì dopo due stagioni la militanza in B del , che non riuscì a ripetere il campionato della stagione precedente; il  (una delle favorite finali per la promozione) subì la seconda retrocessione consecutiva, tornando in C1 dopo undici anni, mentre il  non fu più promosso tra i cadetti fino al 2004.

Il 18 novembre, alla vigilia di Cosenza-Messina, il calciatore cosentino Donato Bergamini morì in circostanze ancora da chiarire, nei pressi di Roseto Capo Spulico.

In occasione dell'incontro Licata-Torino del 26 novembre 1989, a causa del tutto esaurito registrato al Dino Liotta, alcuni ragazzi decisero di assistere alla partita salendo sul tetto in eternit dell'adiacente palazzetto dello sport. A un gol del Licata il tetto si sgretolò sotto i piedi dei tifosi, 14 dei quali rimasero feriti e uno perse la vita.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1990-1991.
      Retrocessa in Serie C1 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro. 
Note:
Il Torino e il Pisa partecipano alla Coppa Mitropa 1991.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione 
Lo spareggio retrocessione si è reso necessario per l'arrivo a pari punti di quattro squadre: Cosenza, Barletta, Messina e Monza. La classifica avulsa decretò la salvezza di Cosenza e Barletta. Si disputò così lo spareggio tra Messina e Monza in gara unica, il 7 giugno 1990 a Pescara.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989